Кэр

 Фамилия (Kare)
 Кэр, Сьюзен (Kare; род. 1954) — американский художник и графический дизайнер.
 Кэр, Джордин (англ. Jordin Kare; 1956—2017) — американский физик и инженер.

 Топонимы
 Кэр (Ирландия) (:en:Cahir) — деревня в Ирландии.

См. также 
 Кэри
 Коре (:en:Kåre) — норвежская фамилия.
 Каре